

Onomastica
Berenguer – forma catalana e spagnola del nome proprio di persona Berengario

Persone
Alejandro Berenguer – calciatore spagnolo
Dámaso Berenguer – politico spagnolo
Félix Berenguer de Marquina – ufficiale spagnolo
Florin Bérenguer – calciatore francese
Francesc Berenguer – architetto spagnolo
Jacques Berenguer – criminale frances
Pascal Berenguer – calciatore francese